Stenkläppen kan syfta på följande platser:

Finland med Åland

 Stenkläppen (Kökar, Åland),  (2 ha)
 Stenkläppen (vid Aspö, Korpo), Åboland,  (1 ha)
 Stenkläppen (vid Jurmo, Korpo), Åboland,  (1 ha)
 Stenkläppen (vid Byskär, Nagu), Åboland,  (1 ha)
 Stenkläppen (vid Borstö, Nagu), Åboland,  (1 ha)

Se även
Stenkläpparna
Stenkobben